Toponímia:
 España  o Espanya , país al sud-oest d'Europa
 Parque España, àrea verda entre la Colonia Roma i la Colonia Condesa de la Ciutat de Mèxic (Mèxic)
 Platja España, sorral al litoral de Villaviciosa (Astúries, Espanya)
 Obres:
 España (Chabrier), obra del compositor francès Emmanuel Chabrier composta el 1883 
 España (diari), diari publicat a Tànger entre 1938 i 1967
 España, la primera globalización, documental històric espanyol, dirigit per José Luis López-Linares i estrenat en 2021
 La Revista de España (1868-1895), revista de pensament polític i intel·lectual fundada en Madrid per José Luis Albareda y Sezde
 Organitzacions:
 Caja España, caixa d'estalvis castellano-lleonesa
 Caja España-Duero, caixa d'estalvis resultant de la fusió entre les caixes España i Duero
 Radio España, emissora de ràdio espanyola, que va emetre a la ciutat de Madrid per ona mitjana entre 1924 i 2001 
 Real Club España, club de futbol mexicà de la ciutat de Mèxic, fundat el 1912
 Real Club Deportivo España, club hondureny de futbol de la ciutat de San Pedro Sula, fundat el 1929
 Unión Deportiva España o España de Tánger, antic club de futbol espanyol de la ciutat de Tànger al Marroc, quan aquesta ciutat formava part del  protectorat espanyol del Marroc
 Biografies:
 Arcadi España García (Carcaixent, Ribera Alta, 1974), economista valencià, conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat
 Bernardo España Edo (Russafa, Ciutat de València, 1938 - 2020), utiller del València
 Carolina España Reina (Màlaga, 1969), política espanyola, diputada pel Partit Popular al Congrés 
 Jesús España Cobo (Valdemoro, 1978), atleta madrileny especialitzat en els 3000 i 5000 metres llisos
 José María España (La Guaira, Vargas, Veneçuela, 1761 - Caracas, 1799), militar veneçolà d'origen català
 Josep Maties de España Muntadas (l'Hospitalet de Llobregat, 1929 - 2005), polític, enginyer industrial i empresari català
 Julio de España Moya (Alacant, 1947), metge i polític valencià
 María España Almendro (Mallorca, 1992), jugadora de bàsquet mallorquina
 María Inmaculada de España Moya (Alacant, 1962), advocada i política valenciana, senadora per Alacant 
 Miguel España (1964), futbolista mexicà
 Miguel Ángel España Rosado (Madrid, 1973), futbolista i entrenador madrileny
 Ramón de España Renedo (Barcelona, 1956), guionista, teòric, escriptor, periodista, traductor i cineasta català
 Miscel·lània:
 España (automòbil), marca catalana d'automòbils, fabricats a Barcelona entre 1917 i 1927
 Marca España, política pública espanyola, projectada a llarg termini, de promoció de la imatge exterior d'Espanya en els àmbits econòmic, cultural, social, científic i tecnològic
 Ricart-España, marca catalana d'automòbils, fabricats per l'empresa Industrial Nacional Metalúrgica a Barcelona entre 1928 i 1930